Eye to Eye – gruppo musicale statunitense
 Eye to Eye – singolo dei Krisma del 1983
 Eye to Eye – album dei Tyran' Pace del 1984
 Eye to Eye – singolo di Chaka Khan del 1985
 Eye to Eye – singolo dei Go West del 1985
 Eye to Eye – album dei 220 Volt del 1988
 Eye II Eye – album degli Scorpions del 1999
 Eye to Eye – brano musicale di Taher Shah del 2013
 Eye 2 Eye – EP di Casey Donovan del 2008
 Eye 2 Eye: Live in Madrid – album di Alan Parsons del 2010